Störmer, Stoermer oder Størmer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Störmer (1847–1922), Vorsitzender des Vereins der Matrosen von Hamburg und Umgebung
 Carl Størmer (Frederik Carl Mülertz Størmer; 1874–1957), norwegischer Geophysiker und Mathematiker
 Cathrin Störmer (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Christoph Störmer (* 1950), Hauptpastor in Hamburg
 Curt Stoermer (eigentlich Kurt Karl August Störmer; 1891–1976), deutscher Maler des Expressionismus
 Elisabeth Störmer-Hemmelgarn (* 1948), deutsche Malerin
 Erling Størmer (* 1937), norwegischer Mathematiker
 Eugene F. Stoermer (1934–2012), US-amerikanischer Diatomeenforscher
 Gottfried Störmer (* 1959), hessischer Kommunalpolitiker
 Horst Ludwig Störmer (* 1949), deutscher Physiker
 Jan Störmer (* 1942), deutscher Architekt
 Joachim Stoermer (1924–2002), deutscher Pädiater, Kinderkardiologe und Hochschullehrer
 Leif Størmer (1905–1979), norwegischer Geologe und Paläontologe
 Rainer Störmer (* 1961), deutscher Jurist
 Richard Stoermer (1870–1940), deutscher Chemiker
 Rolf Störmer (1907–1982), deutscher Architekt
 Uta Störmer-Caysa (* 1957), deutsche Germanistin
 Wilhelm Störmer (1928–2015), deutscher Historiker

Störmer, Stoermer oder Størmer steht für:
 Störmer (Mondkrater)

Siehe auch:
 Størmer-Zahl (auch: arc-cotangent irreducible number)